KNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Utarom, Kaimana, Indonesia